Friedensschule ist die Bezeichnung für:

 Friedensschule Dessau
 Friedensschule Hamm
 Friedensschule Lingen
 Friedensschule Ludwigsburg
 Friedensschule Münster
 Friedensschule Plauen
 Friedensschule Neustadt
 Friedensschule Reichenbach
 Friedensschule Schwenningen
 Friedensschule Schwerin

 Internationale Friedensschule Bremen
 Internationale Friedensschule Köln